AB6 peut se référer peut faire référence à :
 (21325) 1997 AB6, un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes ;
 (37812) 1998 AB6, un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes ;
 Panneaux AB6, panneau de route prioritaire en France.